Het boeddhistische ethische concept van de Pancasila
 De Indonesische staatsideologie Pancasila